The Beatles at the Hollywood Bowl, album van The Beatles uit 1977
 An Evening of Magic, Live at the Hollywood Bowl, live jazz-album van Chuck Mangione uit 1978
 Monty Python Live at the Hollywood Bowl, film van Monty Python uit 1982
 Live at the Hollywood Bowl (The Doors), album van The Doors, opgenomen in 1968 en uitgebracht in 1987
 Mario Lanza Live at Hollywood Bowl: Historical Recordings (1947 & 1951), live album uit 2000 van Mario Lanza
 Live at the Hollywood Bowl (Ben Harper), concertregistratie van Ben Harper uit 2003
 Morrissey: Live at the Hollywood Bowl, concertregistratie van Morrissey uit 2007, uitgegeven in 2009
 Astral Weeks Live at the Hollywood Bowl, live album van Van Morrison, opgenomen in 2008 en uitgegeven in 2009
 Kygo: Live at the Hollywood Bowl, film van Devin Chanda uit 2017